zakaz – środek karny lub zarządzenie czy polecenie zabraniające czegoś
 zakaz prowadzenia pojazdów
 zakaz opuszczania kraju
 zakaz handlu w niedziele i święta
 zakaz karny – rodzaj przepisu w prawie karnym
 zakaz – znak kulturowy informujący, aby czegoś nie robić

Zobacz też 
 zakaz Pauliego – zasada mechaniki kwantowej

eo:Malpermeso
no:Forbud
yi:פארבאט